

Patronyme 
Hermann Friedrich Graebe
Carl Graebe

Paronyme 
Joseph Graëb, administrateur colonial français

Autres 
David Graeber, anthropologue